En Pologne, Czartowo peut désigner :

 Czartowo, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Czartowo, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Czartowo, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale.